Сторас (; первоначально Стораче, ):

 Анна Сторас (1765—1817) — английская певица
 Стивен Сторас (1762—1796) — английский композитор